Au moins deux lycées portent le nom de Lycée André-Maurois en France : 
Lycée André-Maurois à Deauville dans le Calvados ;
Lycée André-Maurois à Elbeuf en Seine-Maritime.